Антич () — прізвище сербського походження. Відомі носії:
 Деян Антич — сербський шахіст
 Никола Антич — сербський футболіст
 Радомир Антич — сербський футбольний тренер

Сербські прізвища